

Personnalités 

 Elizabeth Eckford (1941-), une des « Neuf de Little Rock », élèves opposés à la ségrégation raciale en Arkansas, aux États-Unis ;
  dite Ruelle (1985-), chanteuse américaine ;
 Tyler Eckford (1985-), joueur canadien de hockey sur glace.

Lieux 

 , village dans les Scottish Borders, au Royaume-Uni.

Associations 
 Eckford de Brooklyn, club de baseball à Brooklyn aux États-Unis, de 1855 à 1872.